Ambás puede referirse a:

Ambás, parroquia del concejo asturiano de Carreño, en España.
Ambás, parroquia del concejo asturiano de Grado.
Ambás, parroquia del concejo asturiano de Villaviciosa.